Chilevisión Internacional est une chaîne de télévision chilienne. Lancée en 2007.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel

Chaîne ou station de télévision fondée en 2007
Chaîne de télévision au Chili
Chilevisión
Chaîne de télévision internationale